Златарица — топоним в Болгарии:
 в Благоевградской области
 Златарица — село в общине Белица;
 в Великотырновской области
 Златарица — город;
 Златарица — община.